Ministero dell'integrazione europea – ministero albanese
 Ministero dell'integrazione europea – ministero romeno